Anne Linnet henviser til forskellige artikler:

 Anne Linnet – dansk komponist og sanger.

 Anne Linnet Band – dansk popband dannet i 1980.
 Anne Linnet (1975-album) – et musikalbum af den danske komponist og sanger Anne Linnet.

 Anne Linnet (2008-album) – et musikalbum af den danske komponist og sanger Anne Linnet.